CYB est un code qui peut faire référence à :
 , Cayman Brac, Îles Caïmanes, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports